El término Bondarenko  puede referirse a:

Personalidades 

Aleksandr Bondarenko (*1951), psicólogo soviético y ucraniano.
Alekséi Bondarenko (1911-1956), militar soviético, Héroe de la Unión Soviética.
Alona Bondarenko (*1984), tenista ucraniana.
Anatoli Mijaílovch Bondarenko (*1966), líder del grupo Nensi.
Anatoli Nikoláyevich Bondarenko (*1949), motociclista soviético.
Bohdan Bondarenko (*1989),  atleta ucraniano.
Daria Bondarenko (*1992), actriz rusa.
Dmitri Bondarenko (*1968), historiador, antropólogo social y africanista ruso.
Filip Bondarenko (1905-1993), compositor de ajedrez soviético ucraniano.
Gennadi Bondarenko (1929-1989), futbolista soviético.
Igor Bondarenko (*1927), escritor soviético y ruso.
Iliá Nikoláyevich Bondarenko (*1982), motociclista ruso.
Iliá Yevgradovich Bondarenko (1870-1947), arquitecto ruso y soviético.
Iván Afanásievich Bondarenko (1934-2009), político soviético, secretario del Comité del Partido del Óblast de Rostov, Héroe del Trabajo Socialista.
Kateryna Bondarenko (*1984), tenista ucraniana.
Konstantín Bondarenko (*1969), politólogo ucraniana.
Maksim Bondarenko (*1981), futbolista ruso.
Mijaíl Márkovich Bondarenko (1905-1938), político soviético, secretario del Comité Municipal de Taganrog.
Mijaíl Fiódorovich Bondarenko (*1944, doctor en ciencias técnicas ucraniano, rector de la Universidad Nacional de Radioelecrtrónica de Járkov.
Mijaíl Zajárovich Bondarenko (1913-1947), militar soviético, dos veces Héroe de la Unión Soviética.
Nadezhda Bondarenko (1950) es una política de Transnistria rusa.
Olga Bondarenko (1960), atleta soviética y rusa.
Svetlana Bondarenko (1971), nadadora de estilo braza ucraniana.
Valentín Bondarenko (1937-1961, piloto y cosmonauta soviético.
Víktor Bondarenko (*1949), futbolista soviético.
Vladímir Grigórievich Bondarenko (*1949), periodista y escritor ruso y soviético.
Vladímir Ilariónovich Bondarenko (1914-1943), partisano, Héroe de la Unión Soviética.
Vladímir Pávlovich Bondarenko (*1924-1943), militar soviético, Héroe de la Unión Soviética.
Yakov Bondarenko (1905-1941), soldado soviético ruso, Héroe de la Unión Soviética.
Yevgeni Bondarenko (1905-1971, actor ucraniano y soviético, Artista del pueblo de la Unión Soviética.
Yelena Bondarenko (*1974), periodista y política ucraniana.
Octavio Bondarenko (2000), futbolista argentino.

Localidades 

Bondarenko (Rusia), localidad de Rusia, en el krai de Krasnodar.

Otros 

Bondarenko (cráter lunar), cráter en la cara oculta de la Luna.